Охра́нная стра́жа, название нескольких силовых формирований в Российской империи:

 Охранная стража — существовавшее с 1866 года по 1917 год секретное полицейское подразделение при Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии, предназначавшееся для «охраны священной особы государя императора и прочих членов царской семьи от злоумышленников и преступных действий»
 Охранная стража КВЖД — вооруженная охрана Китайско-Восточной железной дороги с 1896 года, впоследствии (1901 год) преобразована в Заамурский округ Отдельного корпуса пограничной стражи.
 Охранная стража — территориальные подразделения на Кавказе, формировавшиеся из горцев или казаков в конце XIX — начале XX века (в частности, Терская охранная стража), с функциями, аналогичными земской полиции.

Примечания